L' Ultimate Cup Series 2021 est la troisième saison de la série. Pour l'année 2021, le Championnat reçoit le soutien de Peugeot Sport.

Calendrier 
Le championnat se joue en 6 étapes, situées en France et au Portugal.

Challenge Protos P3/P4/CN/EVO 
Le Challenge évolue en réduisant le temps de course. Elle est, en 2021, d'une durée de 3 heures.

Engagés

Classements

NAPA GT-Touring Endurance 

La catégorie acquiert un nouveau partenaire : NAPA.

Engagés

KENNOL GT-Touring Sprint 

La catégorie acquiert un nouveau partenaire : KENNOL.

Engagés

Challenge Monoplace

Engagés

Classements Challenge Monoplace

Attribution des points

Notes et références 

Championnat d'endurance automobile